

Toponyme

Black Creek, village de la commune de Kombo-Itindi, dans le département du Ndian et la Région du Sud-Ouest.

Black Creek, communauté de la Colombie-Britannique.
 Humber River—Black Creek,  circonscription électorale fédérale et provinciale en Ontario.
 Humber River—Black Creek circonscription provinciale en Ontario.

Black Creek, ville située dans le comté de Wilson en Caroline du Nord.
Black Creek Township, ancien township situé dans le comté de Shelby dans  le Missouri.
 Black Creek, village situé dans le comté d'Outagamie dans le Wisconsin.
 Black Creek, ville située dans le comté d'Outagamie dans le Wisconsin.

Édifices 
 La Black Creek Fire Lookout Tower, une tour de guet américaine située dans le comté de Scott, dans le Tennessee.

Voir aussi